Cantonul Dampierre-sur-Salon este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Achey || align="right" | 55 || align="right" | 70180 || align="right" | 70003
|-
| Autet || align="right" | 263 || align="right" | 70180 || align="right" | 70037
|-
| Brotte-lès-Ray || align="right" | 64 || align="right" | 70180 || align="right" | 70099
|-
| Confracourt || align="right" | 180 || align="right" | 70120 || align="right" | 70169
|-
| Dampierre-sur-Salon || align="right" | 1 218 || align="right" | 70180 || align="right" | 70198
|-
| Delain || align="right" | 186 || align="right" | 70180 || align="right" | 70201
|-
| Denèvre || align="right" | 115 || align="right" | 70180 || align="right" | 70204
|-
| Fédry || align="right" | 108 || align="right" | 70120 || align="right" | 70230
|-
| Ferrières-lès-Ray || align="right" | 35 || align="right" | 70130 || align="right" | 70231
|-
| Fleurey-lès-Lavoncourt || align="right" | 108 || align="right" | 70120 || align="right" | 70237
|-
| Francourt || align="right" | 119 || align="right" | 70180 || align="right" | 70251
|-
| Grandecourt || align="right" | 33 || align="right" | 70120 || align="right" | 70274
|-
| Lavoncourt || align="right" | 293 || align="right" | 70120 || align="right" | 70299
|-
| Membrey || align="right" | 220 || align="right" | 70180 || align="right" | 70340
|-
| Montot || align="right" | 99 || align="right" | 70180 || align="right" | 70368
|-
| Mont-Saint-Léger || align="right" | 65 || align="right" | 70120 || align="right" | 70369
|-
| Ray-sur-Saône || align="right" | 192 || align="right" | 70130 || align="right" | 70438
|-
| Recologne || align="right" | 15 || align="right" | 70130 || align="right" | 70440
|-
| Renaucourt || align="right" | 115 || align="right" | 70120 || align="right" | 70442
|-
| Roche-et-Raucourt || align="right" | 173 || align="right" | 70180 || align="right" | 70448
|-
| Savoyeux || align="right" | 204 || align="right" | 70130 || align="right" | 70481
|-
| Theuley || align="right" | 60 || align="right" | 70120 || align="right" | 70499
|-
| Tincey-et-Pontrebeau || align="right" | 77 || align="right" | 70120 || align="right" | 70502
|-
| Vaite || align="right" | 215 || align="right" | 70180 || align="right" | 70511
|-
| Vanne || align="right" | 85 || align="right" | 70130 || align="right" | 70520
|-
| Vauconcourt-Nervezain || align="right" | 212 || align="right" | 70120 || align="right" | 70525
|-
| Vereux || align="right" | 204 || align="right" | 70180 || align="right" | 70546
|-
| Villers-Vaudey || align="right" | 64 || align="right" | 70120 || align="right" | 70568
|-
| Volon || align="right" | 70 || align="right" | 70180 || align="right" | 70574
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône